

Райки — присілок, Лосино-Петровський міський округ, Московська область

Райки — село, Вінницька область, Вінницький район
 Райки — село, Вінницька область, Хмільницький район
 Райки — село, Житомирська область, Бердичівський район
 Райки — село, Одеська область, Роздільнянський район
 Райки — село, Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Райки — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Райок (значення)